

Carriera

Club

Nazionale
Ha giocato la sua unica partita in Nazionale nel novembre del 2004, nella partita contro Antigua e Barbuda persa per 5-4 e valida per la Caribbean Cup.

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale montserratiana